Hooker, Cape kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Asconapé, udde, 
 Hooker, Cape (udde i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar